Ptasia Góra – szczyt w Sudetach, w Górach Bystrzyckich
 Ptasia Góra – szczyt w Sudetach, w Górach Stołowych
 Ptasia Kopa (Ptasia Góra) – szczyt w Sudetach, w Górach Wałbrzyskich